Алекперова () — женская форма фамилии . 

 Известные носители 
  — азербайджанская теле- и радиоведущая.
  — азербайджанская певица.
 Алекперова, Шовкет Фейзулла кызы (1922—1993) — советская азербайджанская певица, Народная артистка Азербайджанской ССР.